Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Devening e Sander Groen che hanno battuto in finale Leonardo Lavalle e Danilo Marcelino 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Jeremy Bates /  Stefan Kruger (semifinali)
 Brian Devening /  Sander Groen (Campioni)

 Paul Kilderry /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)
 Adam Malik /  Jeff Tarango (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1994